Александровка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края. Административный центр Александровского сельсовета.

География 
Деревня находится в восточной части края, в пределах таёжной лесорастительной зоны, на правом берегу реки Тибишет, к северу от автодороги , на расстоянии приблизительно 29 километров (по прямой) к северо-востоку от Нижнего Ингаша, административного центра района. Абсолютная высота — 249 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким жарким летом. Зима продолжается в течение 6-7 месяцев. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет −51 °C (по данным метеостанции г. Канска). Продолжительность периода с температурой более 10˚С составляет 100—110 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм.

История 
Основана в 1677 году. По данным 1926 года в деревне Александровка (Шулева) имелось 156 хозяйств и проживало 753 человека (382 мужчины и 371 женщина). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Александровского сельсовета Нижне-Ингашского района Канского округа Сибирского края. В советское время работали колхозы «Партизанская Победа» и «Победа», а также леспромхоз.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,3 %, женщины — соответственно 48,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 360 чел.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеингашского района